Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2011./12. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2011./12.
 2. HRL 2011./12.
 Hrvatski kup 2011./12.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik br. 22 - glasilo 3. HRL Istok - žene 2011./12., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 22 - glasilo 3. HRL Sjever - žene 2011./12., preuzeto 2. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 21 - glsailo 3. HRL Središtw žwnw 2011./12., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 21 - glasilo 3. HRL Zapad - žene 2011./12., preuzeto 2. listopada 2015.
 

2011-12
ž-3